Piedboeuf (bzw. Piedbœuf) ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Louis Piedbœuf (1838–1891), belgischer Industrieller und Dampfkesselfabrikant in Düsseldorf
 Lambert Piedboeuf (1863–1950), deutscher Bildhauer
 Piedbœuf (Unternehmerfamilie), belgisch-deutsche Unternehmerfamilie

Weitere Bedeutungen:

 Piedbœuf (Bier) ist eine belgische Biermarke von Anheuser-Busch InBev